Der Papiergraben ist eine Anliegerstraße bzw. ein Feld- und Waldweg im Stadtteil Oberweimar-Ehringsdorf von Weimar. 

Zusammen mit dem Gehädrich hat das geschützte Gebiet eine Größe von 12 ha. Der Straßenname dürfte auf die ehemalige Papierproduktion in Oberweimar zurückzuführen sein. Dabei hatte eine der am Papierbach liegenden Wassermühlen den Namen Papiermühle. Der von rechts die Ilm speisende Papierbach, der manchmal auch Papiergraben genannt wird, liegt jedoch nicht im Papiergraben, der dieser von der linken Seite zuläuft, sondern ist mehrere hundert Meter entfernt.

Der Papiergraben beginnt an der Weimarischen Straße, überquert die Belvederer Allee, führt in nordwestlicher Richtung am Haus Hohe Pappeln vorbei, dem einstigen Wohnhaus von Henry van de Velde.
Oberhalb des Papiergrabens befindet sich ein Freizeitgelände. Der Papiergraben ist ein Landschaftsschutzgebiet. Es gibt eine Interessensgemeinschaft Papiergraben e.V.

In der Belvederer Allee gibt es an der Buslinie 1 den Haltepunkt Papiergraben.

Varia 
Der der Weimarer Malerschule zuzurechnende Christian Rohlfs malte 1898 ein Ölgemälde mit dem Titel: Der Papiergraben bei Weimar.

Weblinks 
 Umbenannte Straßen in Thüringen

Einzelnachweise 

Geographie (Weimar)